Estação Cuatro Caminos (Metro de Madrid) — estação do Metro de Madrid, Espanha
 Estação Cuatro Caminos (Metrô da Cidade do México) — estação do Metrô da Cidade do México, México

Cuatro Caminos